Крама:

 «Крама» — белорусская рок-группа.
 Крама — традиционный камбоджийский предмет одежды.
 Крама (индуизм) — религиозное направление в Кашмирском Шиваизме.